Кристинка — назва німецьких гульденів, що згадана в актових джерелах українських земель ІІ половини XVII-XVIII ст.ст.
 Кристинка — назва шведських монет королеви Христини-Августи номінальною вартістю 4 марки, що в Німеччині були взяті за зразок для карбування гульденів